O European Masters de 2022 ou Masters Europeu de 2022, oficialmente conhecido como BetVictor European Masters, foi um torneio de snooker profissional que se realizou de 16 a 21 de agosto de 2022 no Stadthalle Fürth, em Fürth, na Alemanha. Transmitido pelo Eurosport e outras redes mundiais, o torneio foi o segundo evento do ranking da temporada de 2022–23 e o segundo de oito torneios da série BetVictor. A 24ª edição do European Masters, foi a segunda etapa do evento em 2022 depois do evento anterior em fevereiro. Ela contou com uma premiação total de 422 mil libras esterlinas, dos quais o vencedor recebeu 80 mil.

O defensor do título foi o chinês Fan Zhengyi, que derrotou o inglês Ronnie O'Sullivan por 10–9 na final da edição anterior do torneio. No entanto, Fan perdeu por 1–5 para o irlandês Michael Judge em sua partida válida pela fase classificatória. O'Sullivan, atual campeão mundial e número um do mundo, retirou-se do evento por motivos médicos. Por fim, o inglês Kyren Wilson derrotou o compatriota Barry Hawkins por 9–3 na final e conquistou o quinto título do ranking de sua carreira. O prêmio pelo maior break foi dividido pelo chinês Zhang Anda e pelo iraninao Hossein Vafaei, os quais fizeram break máximo na fase classificatória.

Visão geral 

O Masters Europeu () de 2022 foi um torneio de snooker profissional disputado entre 16 e 21 de agosto de 2022 no Stadthalle Fürth na Alemanha. O segundo evento do ranking da temporada de 2022–23, sucedendo a Liga do Campeonato () e precedendo o Aberto Britânico (). O segundo de oito torneios da temporada da BetVictor Series, foi a 24ª edição do torneio European Masters, sendo o primeiro realizado como Aberto Europeu em 1989 (). Foi a segunda edição do Masters Europeu em 2022; o torneio anterior, realizado em fevereiro de 2022, foi vencido pelo chinês Fan Zhengyi, que derrotou o inglês Ronnie O'Sullivan por 10–9 na final.

Regulamento 
As partidas no evento foram disputadas no melhor de nove frames até as semifinais, que foram no melhor de 11. A final foi uma partida no melhor de 17 frames disputada em duas sessões.

Transmissão 
O evento foi transmitido pelo Eurosport em toda a Europa. Na China, o evento foi transmitido pela Liaoning TV, Superstar Online], Migu, Youku e Huya Live. Também foi transmitido pela Premier Sports Network nas Filipinas; na Now TV em Hong Kong; no True Sport na Tailândia; no Sport Cast em Taiwan e na Indonésia; no Astro SuperSport na Malásia; e no DAZN no Canadá. Nos demais países, o evento foi transmitido pela Matchroom Sport.

Premiação 
O evento teve um premiação total de 422 mil libras esterlinas, sendo 80 mil libras esterlinas a parte do vencedor. A distribuição dos prêmios (prize money) para o evento é mostrada abaixo:

Resultados 
Os resultados dos jogos do torneio são mostrados abaixo. Os números entre parênteses eram a posição no ranking dos jogadores, enquanto os jogadores em negrito denotavam os vencedores da partida.

Metade superior

Metade inferior

Final

Qualificação 
A qualificação para o evento aconteceu entre os dias 15 e 17 e 22 e 24 de julho de 2022 na Morningside Arena em Leicester, na Inglaterra. As partidas envolvendo o defensor do título e os três primeiros colocados do ranking foram disputadas no Stadthalle Fürth em Fürth, na Alemanha. A partida entre Ronnie O'Sullivan, número um do mundo, e Sean O'Sullivan acabou não sendo realizada. Com a desistência de Ronnie O'Sullivan, o mesmo foi substituído por Luke Simmonds.

 1–5 
 5–3 
 5–1 
 5–2 

 3–5 
 5–1 
 5–4 
 5–4 
 4–5 
 1–5 
 5–3 
 2–5 
 5–4 
 1–5 
 5–2 
 3–5 
 1–5 
 5–3 
 3–5 
 5–1 
 5–3 
 1–5 
 5–4 
 1–5 
 5–0 
 3–5 
 5–3 
 5–2 
 0–5 
 4–5 
 2–5 

 5–1 
 3–5 
 5–2 
 3–5 
 5–1 
 1–5 
 5–0 
 2–5 
 5–4 
 1–5 
 5–1 
 3–5 
 5–0 
 3–5 
 5–2 
 5–4 
 4–5 
 3–5 
 5–4 
 5–1 
 4–5 
 5–4 
 5–0 
 5–1 
 5–1 
 1–5 
 5–2 
 5–2 
 5–2 
 5–0

Century breaks

Centenárias na fase principal 
Houve um total de 49 century breaks ("tacadas centenárias") feitas durante a fase principal do torneio. A maior delas foi uma 143 pontos feita por Zhang no sétimo frame da segunda rodada sobre Murphy.

 143  Zhang Anda
 137  Mark Selby
 136, 117  Stuart Bingham
 136  Jimmy Robertson
 135, 123, 103, 100  Mark Williams
 134, 132, 131, 129, 114, 110, 104, 100  Barry Hawkins
 134, 104, 102  Ryan Day
 128, 120, 103, 102, 100  Ali Carter
 128, 102  Jamie Jones
 120, 104  David Grace
 118, 103, 102  Judd Trump
 117  Oliver Lines
 117  Anthony McGill
 113  Si Jiahui
 112  Chris Wakelin
 111, 101, 101, 100  Kyren Wilson
 109, 108, 101  Wu Yize
 106  Zhou Yuelong
 104  Sean O'Sullivan
 103  Noppon Saengkham
 102  Jak Jones
 102  Yan Bingtao
 100  Michael Judge

Centenárias na fase classificatória 
Um total de 32 century breaks foram feitas durante a fase de qualificação do torneio. Vafaei e Zhang fizeram breaks máximos pela primeira vez em suas carreiras durante a qualificação.

 147  Hossein Vafaei
 147  Zhang Anda
 138  Barry Pinches
 137  Lyu Haotian
 136  Jack Lisowski
 135  Ryan Day
 134  Jamie Jones
 133  Jimmy White
 132  Zhao Xintong
 130  Jamie Clarke
 126  Tom Ford
 123  Chris Wakelin
 118  Andrew Higginson
 115, 106, 103, 103  Xiao Guodong
 115  Jordan Brown
 115  Marco Fu
 110, 100  Li Hang
 107, 105  Stephen Maguire
 106  Barry Hawkins
 105  Mark Williams
 103  Gerard Greene
 102  Aaron Hill
 102  Florian Nüßle
 101  John Higgins
 101  Zhou Yuelong
 100  Liam Highfield
 100  Kyren Wilson

Ligações externas 

2022 no snooker